Красич () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Красич, Милош (род. 1984) — сербский футболист, полузащитник.
 Красич, Огнен (род. 1988) — сербский футболист, выступающий на позиции полузащитника.